John Lynch (gaelicfootballspeler) - (1933-2019), een Ierse gaelicfootballspeler
 John Lynch (Amerikaanse politicus) - (*1952), een Amerikaanse gouverneur van New Hampshire
 John Lynch (acteur) - (*1961), een Noord-Ierse acteur